Magyarországon
 Rendszerváltás Magyarországon (1989–1990)

 Más országokban
 Bársonyos forradalom (Csehszlovákia)
 Németország újraegyesítése (az NDK felszámolása, 1990)
 1989-es romániai forradalom
 A Szovjetunió felbomlása (1990–1991)